San Nicandro Garganico, commune de la province de Foggia dans la région des Pouilles, Italie.
Hameau de la commune de Prata d'Ansidonia, de la province de L'Aquila dans la région Abruzzes, Italie.

Homonymie
Homonymie de toponyme